Сан Хосе дел Ринкон има више значења:

 Сан Хосе дел Ринкон (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хосе дел Ринкон (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Ринкон, Сан Хосе де лас Бурас (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Сан Хосе дел Ринкон (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хосе дел Ринкон, Ел Ринкон де Таимео (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику